William Amherst, governador general de l'Índia (Bengala) 1823-1828
 Geografia
 Amhesrt, nom antic de la ciutat de Kyaikkami
 Amherst (Colorado)
 Amherst (Maine)
 Amherst (Massachusetts)
 Amherst (Nebraska)
 Amherst (Nova Hampshire)
 Amherst (Nova York)
 Amherst (Ohio)
 Amherst (Texas)
 Amherst (Virgínia)
 Comtat d'Amherst a Virgínia
 Amherst (Wisconsin)